UBS Auvelais (4290), een voormalige Belgische voetbalclub met stamnummer 4290, actief van 1945 tot 2003
 UBS Auvelais (4397), een Belgische voetbalclub met stamnummer 4397, voorheen US Auvelais en FC Auvelais genoemd, sinds 2013 UBS Auvelais genoemd